Johan Sjögren kan syfta på

 Johan Sjögren i Asarum (1821–1881), svensk fabrikör och politiker
 Johan Sjögren i Lund (1826–1916), svensk politiker